Karlaplan (plein), plein in Stockholm
 Karlaplan (metrostation), metrostation in Stockholm